Чемпионат Польши 1999 — 56-е первенство, которое проходило с 23 апреля по 7 мая в Поляница-Здруй.

Таблица

Ссылки 
 56. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1999 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам